Boy van Poppel – ciclista su strada e ciclocrossista olandese 
 Danny van Poppel – ciclista su strada e ciclocrossista olandese
 Jean-Paul van Poppel – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada olandese
 Mirjam Melchers-Van Poppel – ciclista su strada e ciclocrossista olandese